Павел Николаевич Медве́дев:
 Медведев, Павел Николаевич (1891—1938) — русский теоретик и историк литературы, критик, литературовед.
 Медведев, Павел Николаевич (1922—1987) — политический работник советских Вооружённых сил, адмирал.